Вулф-Лейк:

 Вулф-Лейк — город в округе Бекер, штат Миннесота, США.
 Вулф-Лейк — тауншип в округе Бекер, Миннесота, США.